Набер — фамилия

 Набер, Владимир Густавович (1959—2015) — советский и казахстанский хоккеист с мячом.
  (1881—1960) — французский философ.
 Набер, Омар (род. 1981) — словенский певец.
 Набер, Самуэль Адрианус (1826—1913) — классический филолог.

Примечания